Abbott (plaats)
Abbott Laboratories, een farmaceutisch bedrijf

Personen
Berenice Abbott, een Amerikaanse fotografe
Bud Abbott, een Amerikaans acteur, producent en komiek
Charles Conrad Abbott (1843–1919), bioloog
Edwin Abbott Abbott, een Britse docent en theoloog
Greg Abbott, Amerikaans politicus en gouverneur
John Abbott, een Canadees staatsman en de derde minister-president van Canada van 1891 tot 1892
Lemuel Francis Abbott, een Engels portretschilder uit de 18e eeuw
Mara Abbott (1985), Amerikaans wielrenster
R. Tucker Abbott, een Amerikaans malacoloog
Tony Abbott, voormalig premier van Australië
William Louis Abbott, een Amerikaanse arts, ontdekkingsreiziger en natuuronderzoeker

Personages
Ashley Abbott
Jack Abbott
John Abbott (personage)